La Mercedes-Benz W06 a été une série d’automobiles à deux ou quatre places cabriolet du constructeur allemand Mercedes-Benz. Née en 1926 avec la Mercedes-Benz S, elle se présente comme une voiture de sport puissante équipée d'un moteur 6 cylindres en ligne suralimenté par compresseur. Par la suite, des différents modèles ont été ajoutés, désignés Mercedes-Benz SS, SSK et SSKL. La génération W06 a été remplacée par la W29, en 1934.

Mercedes-Benz S (1926-1930) 

Elle fit ses débuts lors de la course d'inauguration de Nürburgring et couronna l’événement sportif par une double victoire.

Elle était équipée de deux motorisations de 6,8 L pour des puissances de 120 et 180 chevaux.

Elle est conçue et dessinée par l'ingénieur en chef de Mercedes-Benz, Ferdinand Porsche.

Mercedes-Benz SS (1928-1934)

Mercedes-Benz SSK (1928-1932)

Mercedes-Benz SSKL (1929-1932)

Voir aussi

Références 

W06
Automobile des années 1920
Automobile des années 1930